Koo Koo – attrice e circense statunitense
Koo Koo – album di Zoot Sims, Phil Woods e Jon Eardley del 1965
KooKoo – album di Debbie Harry del 1981